Ната́лья Генна́дьевна Стру́нникова (14 марта 1964, г. Свердловск-45, Свердловская область) — советская спортсменка (плавание вольным стилем), призёр Олимпийских игр.

Спортивная карьера 
Наивысшего достижения Наталья Струнникова добилась на Олимпийских играх в Москве в 1980 году, став бронзовым призёром в комбинированной эстафете 4×100 м. В индивидуальных соревнованиях заняла 6 место на дистанции 100 м вольным стилем.

Неоднократная чемпионка СССР (1980-1982).

После завершения спортивной карьеры с начала 90-х годов живёт и работает в США.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы СССР по плаванию